Мкртумов — фамилия; имеет женскую форму Мкртумова.
 Мкртумов, Самсон Мовсесович (1910—1943) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, заместитель командира эскадрильи, Герой Советского Союза, капитан.
 Мкртумова, Анна Арнольдовна (более известна под псевдонимом Нана Гринштейн; род. 1971) — российский сценарист, поэт, бард.